Святитель Филаре́т — имя, под которым известны несколько священнослужителей:

 Филарет (Амфитеатров) (в схиме Феодосий; 1779—1857) — митрополит Киевский и Галицкий, канонизирован (святитель Филарет)
 Филарет (Гумилевский) (1805—1866) — архиепископ Черниговский и Нежинский (святитель Филарет)
 Филарет (Дроздов) (1782/1783—1867) — митрополит Московский, канонизирован (святитель Филарет)

См. также 
 Филарет